Борис Смыслов:
 Смыслов, Борис Васильевич (1917—1970) — советский футболист и тренер.
 Смыслов, Борис Константинович (1929—2013) — советский генерал-лейтенант, первый заместитель командующего ВВ МВД СССР.